

Persone
Barbara Magnolfi – attrice
Beatrice Maria Magnolfi – politica
Gaetano Magnolfi – imprenditore

Altro
Orfanotrofio Magnolfi